L 59 bzw. L-59 steht für:
 Aero L-59, tschechoslowakisches Schulflugzeug
 Albatros L 59, deutsches Sportflugzeug
 L 59, deutsches Zeppelin-Militärluftschiff

L59